«Том Сойер Фест» — фестиваль восстановления исторической среды силами волонтёров и спонсоров. Особое внимание уделяется восстановлению деревянных домов. Большинство объектов фестиваля — здания, не имеющие особого охранного статуса архитектурного памятника или исторического наследия.

История 
Фестиваль родился в Самаре в 2015 году для сохранения и восстановления исторической городской среды. Автор идеи — Андрей Кочетков. Математик Андрей Чернов придумал название — в честь персонажа романов Марка Твена, который организовал покраску забора. Волонтёры приводят старые здания в порядок, возвращая их в городскую среду обновлёнными. Первые объекты для восстановления были выбраны на улице Льва Толстого; профессиональные архитекторы-реставраторы безвозмездно разработали концепцию их восстановления. За несколько месяцев до запуска организаторы фестиваля выиграли городской конкурс идей, заручились поддержкой городской администрации, нашли спонсоров, которые предоставили строительные материалы и инструменты для работы.

В 2016 году Том Сойер Фест был упомянут в докладе ЮНЕСКО на конференции ООН Habitat III, посвящённой жилищному строительству и устойчивому развитию городов, как пример эффективного «мягкого обновления».

В 2016 году Том Сойер Фест получил грант, на средства которого была проведена «Школа Том Сойер Феста», выпущено методическое пособие. В 2018 году фестиваль выиграл ещё один грант «на развитие гражданского общества». В 2022 году проект «Том Сойер Фест» попал в шорт-лист премии «Жить вместе» в номинации «Пространство».

 2015 — первый Том Сойер Фест. Отремонтировали фасады трёх домов на улице Льва Толстого в Самаре (номера 34, 36 и 38). В фестивале принял участие финский актёр Вилле Хаапасало.
 2016 — к Самаре присоединились Бузулук и Казань. Сделано 8 домов.
 2017 — фестиваль проходит в 11 городах. Сделано 17 зданий.
 2018 — фестиваль прошёл в 26 городах и одном селе России, за сезон полностью закончено 26 объектов.
 2019 — впервые фестиваль планировали провести в Санкт-Петербурге, Ульяновске, Сергиевом-Посаде, Астрахани, Кургане. Новые сезоны фестиваля запланированы в Тюмени, Кимрах и Нижнем Новгороде.. В итоге фестиваль состоялся в 39 населенных пунктах России
 2020 — смена логотипа фестиваля.
 2021 — В Нижнем Новгороде прошёл всероссийский cъезд «Том Сойер Фест»

География Том Сойер Феста 

 село Богатое — здание старой почты, ул. Комсомольская, 54
 Боровск. В 2017 году приведён в порядок дом. Осенью 2018 года дом снесён. По поручению председателя СК России — Александра Бастрыкина организована проверка по факту сноса исторических построек в центре Боровска.
 Бузулук
 Вологда, «Дом Бутыриной» ул. Благовещенская, 22.
 Воронеж. Улица Таранченко, 20.
 Димитровград Ул. Третьего Интернационала, 77 и 77а
 Екатеринбург. Жилые дома по улице Вайнера, 68 и Чернышевского, 6.
 Елец. Спасение белокаменной мостовой. Выложено 80 м² возле дома № 103, по ул. Советской.
поселок Загорянский. В 2021 году начались работы на 4 объектах: правление ТСН "Северный поселок" (здание 1930-х гг.) (Парковая ул., 18), здание сарая 1960-х гг. на территории правления (в будущем там разместится экспозиция Музея тенниса и Музея дачной культуры и братьев Кисель-Загорянских); дом архитектора М.И.Мержанова (Тургенева ул., 10), дача профессора Скотникова (Садовая ул., 12).
 Казань. 15 домов : 3 дома в 2016 году (Ульянова-Ленина, 16 и Волкова 78 и 80), 4 дома в 2017 году (Волкова, 42 к 1, Волкова, 29, Волкова, 66 и Лесгафта, 19), 5 домов в 2018 году (Волкова, 14, Достоевского, 12, Тукая, 33, Калинина, 4 и Сары Садыковой, 14), 3 дома в 2019 году (Калинина, 12, Фатыха Карима, 11 и Волкова, 42).
 Калуга. Дом Яковлева по улице Луначарского/ Никольской, 3. Был обновлён в 2017 году. Снесён 13 октября 2018 года. В 2018 году отремонтирован дом по улице Рылеева, 73.
 Кимры. Ул. Кирова,36 / Конной (1903).
 Киров. Приведён в порядок дом 1861 года купца Клабукова, Спасская, 38.
 Клинцы. ул. Льва Толстого 1 (1926)
 Кострома
 Красноярск
 Курган. Кирова, 32.
 Курск. Белинского, 8.
 Лабытнанги. ул. Колхозная
 Магнитогорск Балюстрада при доме 36, ул. Уральская
 Нижний Новгород. ул. Короленко, 18. 2020-2021 годы: работы по усадьбе архитектора Владимира Лемке: главный дом (ул.Короленко, 11/21) и усадебный сад Лемке во дворе усадьбы (ул.Короленко, 11/21, 11а, 11б).
 Омск. Дом по ул. Булатова, 69.
 Оренбург. Ул. Ленина, 5
Пенза. ул. Красная,12, ул. Чкалова, 2
 Пермь Ул. Пермская, 51
 Пятигорск. В 2020 году чистка фасада дома на ул. Козлова 34, реставрация старинной двери дома на ул. Теплосерной 11
 Ростов-на-Дону Ул. Обороны 64
 Рязань Дом по ул. Новослободской,18 забор при доме ул. Свободы, 79
 Самара. Три дома на ул. Льва Толстого в 2015 году. В 2016 году фасады домов по ул. Галактионовской № 91 и № 96/98, а также дома по ул. Льва Толстого № 32 № 38 литера Е (последний является объектом культурного наследия, поэтому «Том Сойер Фест» смог провести на нём только противоаварийные работы без вмешательства в конструктив и замены деталей). Кроме этого, созданы два арт-объекта: «Аквариум» (трансформаторная будка у дома № 38 по Льва Толстого) и «Тетрис» (панно на кирпичной стене брандмауэра восстановленного дома № 91 на Галактионовской улице). В 2018 году дома № 131 и № 133 по улице Чапаевской и № 149 по улице Фрунзе, а также два арт-объекта.
 Санкт-Петербург. В 2019 году начались работы на доме в Сестрорецке на территории музея «Сарай», в 2020 году они продолжатся.
 Саратов. В 2017 году дом на ул. Северная, 5. В 2018 дом на ул. Мичурина, 53 (в декабре 2020 года появилась информация о возможном сносе отремонтированного дома). В 2019 году начались работы на ул. Бабушкин взвоз, 12, где некоторое время жил скульптор Александр Кибальников (в ноябре 2020 года дом был признан аварийным и подлежащим сносу, однако волонтерам удалось его отстоять).
Сергиев Посад. В 2019 году начались работы по адресу Вифанская ул., 3 (здание 19 века). По состоянию на 2021 год работы продолжаются.
 Сергиевка — 2021 год, улица Калинина, 14.
 Сортавала. В 2019 году начались работы на доме по ул. Карельская, 34, в 2020 году они продолжатся.
 Ставрополь. В 2019 году на ул. Ленина 165.
 Тамбов Ул. Базарная, 152
 Троицк Ул. Ленина, 13
 Тюмень. Ул. Пароходская, 24
 Уфа. ул. Гоголя, 24.
 Томск. улица Дзержинского, 17.
 Хвалынск. Маркина гора, д. 152
 Челябинск. В 2018 году команда фестиваля отремонтировала фасады одноэтажного деревянного дома XX века постройки на ул. Российской, 86. В 2019 году фестиваль провели на доме-особняке купца Рябинина по ул. Каслинская, 137.
 Чита, ул. Забайкальского рабочего, 82 — присоединяется в 2019 году.

Фестиваль за пределами РФ 
 Киргизия, Каракол — дом (1905), в плане второй дом.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Том Сойер Фест на youtube
 Подборка материалов о Том Сойер Фесте на сайте «Другой город»
 
 Светлана Кондратьева Том Сойер по-русски: Сколько взрослых нужно, чтобы покрасить дом // стрелкамаг.ком 05.04.2017
 Евгения Волункова Человек красит место // Такие дела 29.08.2017
 Алексей Соколов, Олег Павленко Русские «томы сойеры» бескорыстно ремонтируют дома // ТАСС, 17 мая 2018 года
 Svetlana Kondratieva. TOM SAWYER À-LA RUSSE: HOW MANY ADULTS DOES IT TAKE TO PAINT A HOUSE Институт «Стрелка», 05.04.2017
 Арина Гриднева, Дмитрий Красильников. Мой дом восстановили волонтёры «Том Сойер Феста»: 3 истории «Большая деревня», 1 ноября 2018
Реставрация
Фестивали России
Мероприятия, регулярно проводимые с 2015 года